Prins Maurits kan zijn:
Maurits van Nassau (1564-1566)
Maurits van Oranje (1567-1625)
Maurits van Oranje-Nassau (1843-1850)
Maurits van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven (1968)
Prins Maurits, een windmolen
s.s. Prins Maurits, een stoomschip van de voormalige Oranje Lijn.
Zr. Ms. Prins Maurits, een kuilkorvet (1849-1909) van de Nederlandse Koninklijke Marine